Grabowo (gromada w powiecie gołdapskim)
 Grabowo (gromada w powiecie kolneńskim)
 Grabowo (gromada w powiecie mrągowskim)
 Grabowo (gromada w powiecie wągrowieckim)
 Grabowo Kościerskie (gromada)